A ME Models é uma empresa estadunidense que projeta e produz modelos customizados utilizando peças do brinquedo da marca LEGO.

Constituída em 2003, atualmente produz uma variedade de conjuntos similares aos do tema LEGO Town, produzido pela LEGO entre a década de 1980 e meados da de 1990.

Ligações externas

 ME Models na Briklink.com

Lego
Modelismo